Premier League 2014-15 er den 23. sæson af Premier League, den professionelle fodboldliga i England, siden den blev oprettet i 1992. Sæsonen starter i august 2014 og slutter i maj 2015.

Hold 
I alt 20 hold konkurrerede i divisionen, inklusiv 17 hold fra forrige sæson 2013–14 og tre hold som rykkede op fra Football League Championship 2013-14. Den 5. april 2014 opnåede Leicester City oprykning fra Football League Championship 2013–14 efter et 10-årigt fravær fra Premier League. De blev kronede som mestre, efter at de havde slået Bolton Wanderers den 22. april 2014. Den 21. april 2014 opnåede Burnley oprykning til Premier League med en andenplads, efter at de havde slået Wigan Athletic. Den 24. maj 2014 blev Queens Park Rangers det sidste hold, der opnåede oprykning efter at de havde vundet Football League Championship 2014 play-off Finale, 1–0 mod Derby County på Wembley Stadion i London. De tre hold erstattede Cardiff City, Fulham og Norwich City, der alle rykkede ned til Championship ved slutningen af forrige sæson.

Stadions

Stilling

Resultattabel

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
2014-15